

Сулькі — село в гміні Вежбно Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Сулькі — село в гміні Мястково Ломжинського повіту Підляського воєводства